Raithel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Raithel (1905–1935), deutscher Skisportler und Offizier
 Hans Raithel (1864–1939), deutscher Heimatdichter, Schriftsteller und Gymnasialprofessor
 Helmuth Raithel (1907–1990), deutscher Offizier der Waffen-SS, Bruder von Franz und Heribert
 Heribert Raithel (1910–1976), deutscher Offizier der Gebirgstruppe, Bruder von Franz und Helmuth
 Hugo Raithel (1932–2020), deutscher Komponist, Dirigent und Pianist
 Johann Raithel (1897–1961), deutscher Generalleutnant
 Julius Raithel (* 1991), deutscher Segler
 Jürgen Raithel (* 1969), deutscher Psychologe und Erziehungswissenschaftler
 Thomas Raithel (* 1958), deutscher Historiker
 Ute Raithel (* 1944), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Wilhelm Raithel (1894–1960), deutscher General

Siehe auch:
 Reitel